Die 45. Nationalen Deutschen Hallen-Tennismeisterschaften 2016 fanden vom 12. bis 18. Dezember 2016 in Biberach an der Riß am Bezirksstützpunkt des württembergischen Tennis-Bundes statt.

Herreneinzel 
Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Veranstaltung teil.

Setzliste

Ergebnisse

Dameneinzel 
Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Veranstaltung teil.

Setzliste

Ergebnisse

Mixed 
Insgesamt nahmen 8 Paarungen an der Veranstaltung teil.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Deutsche Tennismeisterschaften

Einzelnachweise 

Tennisturnier in Biberach an der Riß
Tennisturnier 2016
2016